Lood (element), een metaal en element
 Tetra-ethyllood, een ingrediënt van de vroegere loodhoudende benzine
 Lood (gewicht), een gewicht(je)
 Bladlood, dun lood dat onder meer in de bouwwereld wordt toegepast
 Glas in lood, uit lood bestaande matrix die stukken glas bijeenhoudt
 Dieplood
 Echolood
 Schietlood
 Potlood, om mee te schrijven
 Hard lood en zacht lood, verschillende soorten gewichten gebruikt door duikers om zich te verzwaren

Zie ook:
 Loden, een soort textiel